Laggan kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Laggan (ort i Australien), New South Wales, Upper Lachlan Shire,

Storbritannien 

 Loch an Lagain, sjö, Skottland, Highland, 
 Laggan, Badenoch – en by i Skottland 
 Laggan, Great Glen – en ort i Highland, Skottland 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar